Artigas pode ser:
 Artigas (departamento) - no Uruguai
 Artigas (cidade) - no Uruguai
 João Batista Vilanova Artigas - (1915-1985) um arquiteto brasileiro.
 José Gervasio Artigas (1764 - 1850), general uruguaio
 General Artigas - distrito do Paraguai
 Arturo da Silva Filho - ex-futebolista brasileiro

Desambiguações de topônimos